Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2006 () прошёл с 25 по 28 января 2006 года в Колорадо-Спрингс (США). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

К участию в чемпионате допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2005 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
2006 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Январь 2006 года